Arundel – miasto w Anglii w hrabstwie West Sussex

Miejscowości:
 Arundel – miejscowość w stanie Maine
 Arundel – miejscowość w stanie Queensland
 Arundel – osada położona w Kanadzie, w prowincji Quebec

Inne znaczenia:
 Arundel – wyspa w archipelagu Wysp Solomona
 Zamek Arundel – zamek w hrabstwie West Sussex